Obrazy El Greca:
 Święty Jakub Starszy jako pielgrzym – obraz z 1599 r.
 Święty Jakub Starszy jako pielgrzym – obraz z 1603 r.
 Święty Jakub Starszy jako pielgrzym – obraz z 1610 r.

Zobacz też: Święty Jakub Starszy